Николай Васильевич А́збукин (; 1894, Бобруйск Минской губернии Российской империи — 24 ноября 1943, РСФСР, СССР) — белорусский географ-экономист, краевед, активный деятель Инбелкульта.

Биография 
Происхождение из потомственных дворян. В 1912—1917 гг. учился в Петербургском университете. После университета преподавал географию и естествознание в бобруйской гимназии (1917—1920). Присоединился к белорусскому национальному движению, член комитета Белорусского культурно-просветительного общества в Бобруйске.

Во время польской оккупации в 1919 году арестован. Осенью 1920 года стал директором бобруйской школы имени Янки Купалы. Весной 1921 года вновь арестован уже советскими властями по подозрению в принадлежности к партии белорусских эсеров.

С 1921 года работал в Минске: в Научно-терминологической комиссии Наркомпроса БССР, в Институте белорусского культуры (Инбелкульт), с 1929 года на кафедре географии АН БССР. В книге «География Европы» трактовал Беларусь как самодостаточную страну.

Один из главных организаторов краеведческого движения в Беларуси, учёный секретарь Центральное бюро краеведения при АН БССР, первый редактор белорусского историко-краеведческого журнала «Наш край» (1925). В начале 1928 года в БССР существовала уже 301 краеведческая организация, объединявших 10510 человек.

Активное распространение краеведческого движения, патриотического по своей сути, вызвало обеспокоенность власти, и на краеведов обрушились репрессии. Н. В. Азбукин, как и его близкий друг, профессор и видный деятель белорусского возрождения Аркадий Смолич, был арестован 21 июля 1930 года по делу «Союза освобождения Беларуси» и по постановлению Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 года по статье 58 п. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР выслан на 5 лет в Нолинск (ныне Кировская область), где преподавал в местной школе. В 1934 году переведён в Вятку. Есть непроверенные сведения, что он снова был осужден в 1937 году. Погиб в 1943 году в заключении. Реабилитирован 15 ноября 1957 года Верховным судом БССР.

Научные работы 

 Географія Эўропы. Масква-Ленінград. 1924. С. 393 (в соавторстве с А. А. Смоличем)
 Географія па-заэўрапейскіх краёў. — Менск, 1925
 Населенные местности Западной Белоруссии // Западная Белоруссия. Сб. статей. Мн. 1927. 211 с. — С. 171—194
 Школьная карта Беларусі. — Менск, 1925 (в соавторстве с А. А. Смолічем)
 Нашы мястэчкі (Матэрыялы да геаграфічнага слоўніка) // Наш край. 1925. № 2-3.
 Паселішчы гарадскога тыпу ў БССР / Матар’ялы да геаграфіі і статыстыкі Беларусі / Пад рэд. А. Смоліча. Т1. Мн. 1928.
 Мястэчка Шацак // Наш край. 1927, № 1.

Примечания

Литература 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1. ― Азбукін Мікалай Васілевіч. ― Мн., БЭн., 1993. С. 68. ISBN 5-85700-074-2
 Кандыбовіч С.. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі]. — Менск: БГА, 2000. — 160 с. ISBN 985-6374-15-4

Экономисты Белоруссии
Географы Белоруссии
Краеведы Белоруссии
Репрессированные в СССР